La Coppa LEN 2009-2010 è stata la 18ª edizione del secondo torneo pallanuotistico europeo per importanza.

Il torneo si è sviluppato in due fasi e gironi, seguite da una fase a eliminazione diretta; le gare si sono svolte complessivamente tra il 21 ottobre 2009 e il 14 aprile 2010. Hanno preso parte al torneo 41 club - 16 dei quali entrati in gioco a partire dal secondo turno - in rappresentanza di 23 federazioni LEN.

I montenegrini del Vaterpolo Akademija Cattaro hanno conquistato il loro primo trofeo continentale, battendo in finale la Rari Nantes Savona.

Primo turno 
Quattro gironi eliminatori da 6/7 squadre ciascuno. Qualificate al turno successivo le prime 4 squadre.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno 
Otto gironi eliminatori da 4 squadre ciascuno. Qualificate al turno successivo le prime 2 squadre. Subentrano le otto squadre eliminate dal secondo turno dell'Eurolega.

Gironi

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Gruppo I

Gruppo L

Gruppo M

Gruppo N

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale
Andata

Ritorno

Campioni
  vincitore della Coppa LEN:
Gojko Pjetlović, Matej Nastran, Željko Vukčević, Ivan Bjelobrković, Marko Kordić, Mile Smodlaka, Tamás Varga, Teo Đogaš, Sergej Lobov, Ivan Žanetić, Aljoša Kunac, Đorđe Filipović, Saša Mišić. All. Mirko Vičević.

Fonti
Risultati su Waterpoloweb.com

Altri progetti 

Sport acquatici nel 2009
Sport acquatici nel 2010
Edizioni del LEN Trophy maschile